Нижний Бардым — деревня в Артинском городском округе Свердловской области России. Расположена в 18 км на западо-северо-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Входит в состав Симиничинского сельского совета.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Нижний Бардым
 

Населённые пункты Артинского городского округа